Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2016 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla rumunská světová trojka Simona Halepová, kterou ve druhém kole vyřadila bývalá první hráčka žebříčku Ana Ivanovićová.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená Italka Sara Erraniová, jež ve finále zdolala českou hráčku Barbora Strýcovou po snadném průběhu 6–0 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Poprvé historii elitních profesionálních okruhů ATP Tour a WTA Tour prohráli všichni nasazení svůj úvodní zápas a nepostoupili do dalšího kola. V rámci WTA Tour se jednalo o čtvrtý turnaj – po Hobartu 2009, Bogotě 2012 a Bastadu 2014 –, kde do čtvrtfinále neprošla žádná z nasazených hráček.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2016